Lista de Basquetebolistas do Maccabi Tel Aviv BC

Por temporada

2015-16

2016-17

2017-18 

Maccabi Tel Aviv